Берг-сюр-Самбр, Берг-сюр-Самбр, Берґ-сюр-Самбр (фр. Bergues-sur-Sambre) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена.
 Самбр, Самбра (фр. Sambre) — річка у Франції і Бельгії, ліва притока Мааса.
 4016 Самбр, Самбр (4016 Sambre) — астероїд головного поясу, відкритий 15 грудня 1979 року.
 Бусьєр-сюр-Самбр, Бусьє́р-сюр-Самбр (фр. Boussières-sur-Sambre) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор.
 Нуаєль-сюр-Самбр, Нуає́ль-сюр-Самбр (фр. Noyelles-sur-Sambre) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор.
 Пон-сюр-Самбр (фр. Pont-sur-Sambre) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор.
 Борепер-сюр-Самбр, Борепе́р-сюр-Самбр (фр. Beaurepaire-sur-Sambre) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор.
 Антверпен — Жемеп-сюр-Самбр (етиленопровід) — продуктопровід у Бельгії, призначений для транспортування етилену. * Катійон-сюр-Самбр, Катійо́н-сюр-Самбр (фр. Catillon-sur-Sambre) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор.
 Ено-Самбр (фр. Hainaut-Sambre) — одна з провідних металургійних компаній Бельгії у 1970-х роках.